Корабельная Пахта:
 Корабельная Пахта — возвышенный берег Баренцева моря на Западном Мурмане.
 Корабельная Пахта — мыс в Баренцевом море на Восточном Мурмане.